Jean I av Luxemburg (Jean Benoit Guillaume Marie Robert Louis Antoine Adolphe Marc d'Aviano), född 5 januari 1921 på Bergs slott i Colmar-Berg, Luxemburg, död 23 april 2019 i Luxemburg, var regerande storhertig av Luxemburg 1964–2000 och hertig av Nassau.

Biografi 
Jean föddes den 5 januari 1921 i Colmar-Berg som den förste pojken som fötts i huset Luxemburg efter dynastins grundande. Han var son till storhertiginnan Charlotte och Felix av Bourbon-Parma, prins av Luxemburg.

Under andra världskriget ockuperades Luxemburg av tyska trupper och den storhertigliga familjen flydde till Lissabon. USA:s president Franklin D. Roosevelt erbjöd familjen en fristad i USA och Jean kom så småningom att studera statskunskap vid universitetet i Québec i Kanada, samtidigt som han reste runt i Nord- och Sydamerika för att samla in pengar till den luxemburgska krigskassan. 1942 anmälde Jean sig som frivillig i brittiska armén och blev med tiden löjtnant i de allierade trupperna.

Efter kriget engagerade sig Jean bland annat i scoutrörelsen och blev ordförande i Luxemburgs scoutförbund. Han var även medlem i Internationella olympiska kommittén.

Efter sin mors abdikation besteg Jean – som Jean I – den 12 november 1964 den luxemburgska tronen, vilken han innehade till den 7 oktober 2000, då han abdikerade till förmån för sin son, storhertig Henri. Storhertigen var halvbrylling till Carl XVI Gustafs far (genom Vilhelm I av Nassau).

Jean gifte sig den 9 april 1953 med Josephine Charlotte av Belgien, storhertiginna av Luxemburg (1927–2005), dotter till Leopold III av Belgien och Astrid av Sverige.

Barn 
 Marie-Astrid av Luxemburg, (1954–) gift med ärkehertig Carl Christian av Österrike (1954–)
 Henri av Luxemburg, (1955–) gift med Maria Teresa Mestre (1956–)
 Jean av Luxemburg, (1957–) , gift med 1:o Hélène Suzanna Vestur (skilda), 2:o Diane Marie de Guerre
 Margaretha av Luxemburg, (1957–) gift med prins Nikolaus von und zu Liechtenstein (1947–)
 Guillaume av Luxemburg, (1963–) , gift med Sibilla Weiller (1968–)

Anfäder

Referenser

Externa länkar
Hans kungliga höghet storhertig Jeans biografi
Luxemburgs storhertighus
Belgiens kungahus

Personer i Luxemburg under 1900-talet
Personer i Luxemburg under 2000-talet
Luxemburgs regenter
Födda 1921
Huset Bourbon-Parma
Män
Avlidna 2019
Mottagare av Serafimerorden
Storhertigar
Deltagare i landstigningen i Normandie
Personer från Colmar-Berg